Hänggi ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hänggi (1917–1994), Schweizer Bischof
 Franz Josef Hänggi (1846–1908), Schweizer Politiker und Zeitungsredaktor
 Hermann Hänggi (1894–1978), Schweizer Turner
 Jeanmarie Hänggi (1936–2000), Schweizer bildender Künstler, Architekt und Zeichenlehrer
 Marcel Hänggi, Schweizer Journalist
 Martin Hänggi (* 1968), Schweizer Eisschnellläufer

 Pia Hänggi (* 1957), Schweizer Schauspielerin und Regisseurin
 Yannick Hänggi (* 1996), schweizerisch-deutscher Eishockeyspieler